Блонделл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1910—1986) — американская актриса.
 Блонделл, Джоан (1906—1979) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1951 году.